Рубен Якобус Крюгер (; 30 марта 1970, Вреде — 27 января 2010, Претория) — южноафриканский регбист, игравший на позиции фланкера; чемпион мира 1995 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1999 года.

Биография

Клубная карьера 
Рубен Крюгер дебютировал в большом регби в 1991 году в команде «Фри-Стейт Читаз», перейдя в 1933 году в клуб «Блю Буллз», представлявший Северный Трансвааль. В 1996 году он перешёл в команду «Буллз», за которую выступал до конца своей карьеры. В 1995 году благодаря играм за клуб и сборную стал лучшим регбистом года в ЮАР. В 1999 году из-за травмы колена завершил карьеру.

Карьера в сборной 
Крюгер выступал за сборную ЮАР с 1993 по 1999 годы. Дебютировал 6 ноября 1993 в матче против Аргентины (победа 29:26). В 1995 году он участвовал в победном для своей страны чемпионате мира, сыграв пять матчей в стартовом составе и занеся одну попытку в полуфинале против Франции. На чемпионате мира 1999 года он завоевал бронзовую медаль, сыграв матчи против Испании в группе и против Новой Зеландии за 3-е место.

Личная жизнь 
После карьеры игрока Крюгер работал в агентстве недвижимости, а также продавал бытовую технику в Претории. Был женат на девушке по имени Лиза, у него родились две дочери Зоя и Белла.

В 2000 году ему поставили диагноз: опухоль мозга. Несколько раз ему проводили операции. 27 января 2010 года Рубен умер в Претории, не дожив всего два месяца до своего 40-летия.

Память 
В 2009 году был снят фильм «Непокорённый» о чемпионате мира по регби в ЮАР и победе сборной на нём. Роль Крюгера исполнил Грант Робертс.

Примечания

Ссылки 
 

Регбисты ЮАР
Чемпионы мира по регби
Игроки РК «Буллз»
Игроки РК «Фри Стейт Читаз»
Игроки РК «Блю Буллз»
Умершие от опухоли мозга
Игроки сборной ЮАР по регби
Игроки сборной ЮАР по регби-7